Mitologia grega
 Creusa (mãe de Hipseu) — filha de Gaia e Oceano, casada com o deus-rio Peneu e mãe de Hipseu e Estildeu
 Creusa (filha de Príamo) — casada com Eneias, com quem teve um filho, Iulo ou Ascânio
 Creusa (filha de Creonte) — filha do rei de Corinto, casou-se com Jasão e foi assassinada por Medeia
 Creusa (filha de Erecteu) — casou-se com Xuto, e foi mãe de Ion e Aqueu, os ancestrais dos jônios e dos aqueus.

Personagens históricas
 Creusa, rainha das Astúrias - rainha-consorte das Astúrias. 

Ver também
 [{Creuse]] 

Desambiguação
Desambiguações de prenomes
Princesas da mitologia grega